Флаг муниципального образования Кеслеровское сельское поселение Крымского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 августа 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6453.

Описание 
«Прямоугольное полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого виноградная кисть с двумя листами, выше которой — звезда о пяти лучах, а снизу по сторонам — две амфоры, положенные наискось противоположно друг другу; все изображения — жёлтого цвета».

Обоснование символики 
Флаг Кеслеровского сельского поселения Крымского района языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Звезда — символ победы нашего народа в Великой Отечественной войне. По территории Крымского района в годы Великой Отечественной войны проходила «Голубая линия», где велись ожесточённые бои с немецко-фашистскими захватчиками, при освобождении населённых пунктов поселения свои головы сложили многие советские воины и местные жители.

Изображение пятилучевой звезды символизирует защиту и безопасность, надежду, духовное воспитание.

Гроздь винограда — символизирует уникальный климат поселения, способствующий выращиванию элитных сортов винограда, коим славятся хозяйства поселения, расположенные на благодатной земле Кеслеровского сельского поселения, особенно богатые виноградниками ОАО «Аврора» и ООО «Олимп».

Винодельческие хозяйства известные по всей России и в мире: ООО «Шато ле Гран Восток», ООО «Олимп» расположенные на территории Кеслеровского сельского поселения отражены двумя амфорами.

Проводимые на территории поселения многочисленные археологические раскопки подтверждают предание о том, что в этих местах и тысячи лет тому назад выращивали виноград и производили вино, на что также указывают изображения амфор.

Зелёный цвет — символ плодородия, гор и лесов, природного изобилия, спокойствия, здоровья и вечного обновления.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта, подчёркивает плодородие и достаток Кеслеровского сельского поселения Крымского района.

Примечания 

Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Флаги с изображением винограда
Амфора в геральдике